Ulpiano, Vulpiano o Wulpiano puede hacer referencia a:
 Tiberio Memio Ulpiano, miembro de la caballería romana
 Marco Ulpio Ulpiano (s. II), miembro de la caballería romana
 Tiberio Claudio Ulpiano (s. II), miembro de la caballería romana
 Tiberio Claudio Zenón Ulpiano (s. II-s.III), miembro de la caballería romana
 Flavio Ulpiano (s. III), político y senador romano
 Domicio Ulpiano (c. 170-228), jurista romano de origen fenicio
 Ulpiano de Tiro (f. 306), mártir y santo católico y ortodoxo
 Ulpiano de Antioquia (s. IV), retórico y filósofo griego
 Ulpiano de Emesa, filósofo griego
 Ulpiano Zani (1461-1519), jurista boloñés
 Ulpian Fulwell (1545-1586), dramaturgo, satírico y poeta inglés
 Franz Ulpian Wirth (1826-1897), político alemán
 Ulpiano Fernández-Checa y Sanz (1860-1916), pintor, escultor, cartelista e ilustrador español
 Ulpiano Villanueva Castro (1900-1967), médico español
 Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses (n. 1936), profesor, museólogo, arqueólogo e historiador brasileño